Sous l'Empire, trois généraux portent le même patronyme
 Jean-François Delort de Gléon (1766-1812), natif de Pouzols (Aude) 
 Marie Joseph Delort (1769-1846) , natif de Vic-Fezensac (Gers)
 Jacques-Antoine-Adrien Delort (1773-1846), natif d'Arbois (Jura) ;

Si le premier n'a connu ni les Cent Jours, ni la Restauration, ni la Monarchie de Juillet, les deux autres oui. Aussi les renseignements biographiques à leur sujet ont-ils une fâcheuse tendance à se confondre. C'est le cas dans la notice actuelle sur Marie Joseph Delort (voir les remarques dans discussion), mais aussi de sources comme la Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850 de Charles Mullié (1851).

En l'attente de notices biographiques bien distinctes, la présente notice peut servir de mise en garde.

Delort